Arambourgia is een geslacht van uitgestorven monotypische alligatorine krokodilachtigen uit Europa.

Naamgeving
De typesoort Allognathosuchus gaudryi werd door de Stefano benoemd in 1905. De soortaanduiding eert Jean Albert Gaudry. Het holotype is  MNHN QU17155. In 1940 maakte Kälin er het aparte geslacht Arambourgia van. De geslachtsnaam eert Camille Arambourg. Het werd synoniem geacht aan Allognathosuchus haupti in 1990 (nu bekend als Hassiacosuchus haupti), maar later opnieuw toegewezen aan Arambourgia in 2004.

Beschrijving
Arambourgia had geen gekartelde tanden en een hoge 'oriënorostrale' snuit, in tegenstelling tot de plattere snuiten van de meeste andere alligatoriden.

Fylogenie
Arambourgia was waarschijnlijk onderdeel van een vroege verspreidingsgebeurtenis van alligatorinen van Noord-Amerika naar Europa tijdens het Eoceen.

Recente studies hebben Arambourgia consequent bepaald als lid van Alligatorinae, hoewel de relatieve plaatsing ervan wordt betwist, zoals blijkt uit de onderstaande cladogrammen.

Cladogram uit de in 2018 gepubliceerde studie door Bona et alii:
Cladogram uit de in 2019 gepubliceerde studie door Massonne et alii:

Cladogram uit de in 2020 gepubliceerde studie door Cossette & Brochu:

Uitgestorven reptielen